Een verkeersweg:
 N150 (België)
 N150 (Frankrijk)
 N150 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing